Il doppio del torneo di tennis Challenger Britania Zavaleta 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Miguel Gallardo-Valles e Alejandro Hernández che hanno battuto in finale Diego Ayala e Robert Kendrick 6-1, 5-7, 7-63.

Teste di serie 

 Diego Ayala /  Robert Kendrick (finale)
 Rik De Voest /  Lu Yen-Hsun (semifinali)

 Marco Chiudinelli /  Christopher Kas (primo turno)
 Marcos Daniel /  Adrián García (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger Britania Zavaleta 2002